Хилберто Флорес Муњоз има више значења:

 Хилберто Флорес Муњоз (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хилберто Флорес Муњоз (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику